Народный турнир зрительских симпатий  — турнир профессиональных боксёров, проведённый в США в 1993 году в супертяжёлой весовой категории. Все бои турнира проходят в 1 день, на выбывание. Бои по 3 раунда. Победитель должен был выиграть 4 боя в течение одного вечера и в зависимости от просмотра имел шанс получить 1 000 000 $.В итоге победитель получил 170 000 $.

Участники 
Тони Таббс

Даниэль Данкут

Тайрелл Биггс

Джеймс Смит

Хосе Рибальта

Берт Купер

Шейн Сатклифф 

Евгений Судаков

Крейг Петерсон

Вилли Джексон

Рокки Рэй Филлипс

Маршал Тиллиман

Лестер Джексон

Дерек Уильямс

Дерек Родди

Турнир супертяжеловесов. 3 декабря 1993 года 
Всего было проведено 15 боёв за 1 вечер.

1/8 
 Джеймс Смит (37-11-1) vs Лестер Джексон (5-1-1)
 Тони Таббс (34-5-0) vs Вилли Джексон (10-1-0)
 Маршалл Тиллиман (13-9-1) vs Джейсон Уильямс (дебют)
 Хосе Рибальта(33-10-1) vs Дерек Уильямс (19-6-0)
 Даниэль Данкут (8-1-0) vs Деррик Родди (13-0-0)
 Сатклифф Шейн (8-1-0) vs Рокки Рэй Филлипс (15-1-0)
 Тайрелл Биггс (25-6-0) vs Евгений Судаков (3-0-1)
 Крейг Петерсон (19-5-1) vs Берт Купер (31-11-0)

Таблица поединков

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20131004224222/http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=834&cat=boxer

Бокс
Соревнования по боксу